Hof ten Berge (Beigem)
 Hof ten Berge (Sint-Katherina-Lombeek)
Zie ook: Hof ten Berg (doorverwijspagina)